Молер је мајстор занатлија, који поправља, уређује или украшава зидове.

Људи 

 Албин Молер (1541—1618) био је немачки немачки.
 Клив Молер (рођ. 1939) амерички је математичар и програмер.
 Петар Николајевић Молер (1775—1816) био је учесник Првог српског устанка.